Tapirus augustus — вымершее млекопитающее рода тапиров отряда непарнокопытных. Обитал в южном Китае и Вьетнаме. Вид появился вскоре после раннего плейстоцена и просуществовал примерно до голоцена (от 0,126 до 0,012 миллионов лет назад). Он был крупнее современных тапиров: длина тела 2,1 метра в длину и высота в плечах 0,9 м и вес около 500 кг.

Примечания

Ссылки 
 Classification of Mammals by Malcolm C. McKenna and Susan K. Bell.
 Chinese Fossil Vertebrates by Spencer G. Lucas.
 Colbert’s Evolution of the Vertebrates: A History of the Backboned Animals Through Time by Edwin H. Colbert, Michael Morales, and Eli C. Minkoff.

†
Вымершие непарнокопытные
Ископаемая фауна Евразии
Млекопитающие плейстоцена
Фоссилии, описанные в 1923 году